Il singolare del torneo di tennis ATP San Paolo 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Luiz Mattar che ha battuto in finale Jaime Oncins 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Alberto Mancini (semifinali)
 Jaime Yzaga (semifinali)
 Marcelo Filippini (primo turno)
 Luis Herrera (primo turno)

 Jaime Oncins (finale)
 Luiz Mattar (campione)
 Francisco Roig (primo turno)
 Christian Miniussi (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP San Paolo 1992
ATP Tour 1992